Peyton Stearns (ur. 8 października 2001) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w pięciu singlowych i dwóch deblowych turniejach rangi ITF. 20 marca 2023 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 118. pozycję, również 30 stycznia 2023 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 265. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 2001